Скраб
 Скраб (технический)
 Скраб — один из богов вымышленной вселенной «Плоского мира» британского фантаста Терри Пратчетта.
 Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). (См. также Пилинг).
 Скраб — персонаж игр Oddworld: Abe’s Oddysee и Oddworld: Abe’s Exoddus, священное животное
 Scrubs — американский сериал (в русском прокате — «Клиника»)